Smalley kan avse:

 Smalley - parish i Storbritannien
 Richard Smalley - en amerikansk kemist
 Smalley Lake (sjö i Kanada) - sjö i Kanada